Tollefson ist der Familienname folgender Personen:

 Carrie Tollefson (* 1977), US-amerikanische Leichtathletin
 Chuck Tollefson (1917–1989), US-amerikanischer Footballspieler
 Dave Tollefson (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Thor Tollefson (1901–1982), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Tollefson-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika